Лагуниља има више значења:

 Лагуниља (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лагуниља (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуниља (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лагуниља (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуниља (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуниља (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуниља (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лагуниља (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лагуниља, Ел Капулин (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниља (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниља (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуниља, Серо Комал (Сан Мигел Панистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуниља (Сан Педро ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуниља (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуниља (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуниља (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуниља (Аватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лагуниља (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лагуниља (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуниља (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуниља (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуниља (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику